La saison 2016-2017 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1 est la  du championnat de France de basket-ball de Nationale masculine 1. La NM1 est le troisième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball. Dix-huit clubs participent à la compétition, plus haut niveau amateur de basket-ball de l'hexagone, sous la direction de la FFBB.

Formule de la compétition 

À la fin de la saison, l'équipe terminant première est directement promue en Pro B. Celles classées de la  à la  s'affrontent en quarts de finale pour accéder à un final four (demi-finales et finale se déroulant sur deux jours) pour obtenir le deuxième billet pour la division supérieure.

Les équipes classées de la  à  de Nationale 1 à l’issue de la saison régulière du championnat sont reléguées en Nationale 2, voire l'équipe classée  si le Centre fédéral, qui est exempt de tout changement de division, est en position de relégable.

Clubs participants

La saison régulière

Classement de la saison régulière 

|

|}

Note : L'équipe qui termine première à l'issue de la saison régulière est sacrée Championne de France de Nationale 1 et est directement promue en Pro B. Les équipes qui terminent de la  à la  disputent un quart de finale en 3 matchs gagnants qui les qualifieront pour le final four. Le vainqueur du final four est promu, en compagnie du premier de la saison régulière, en Pro B. Les quatre derniers (sauf le Centre fédéral) sont relégués en Nationale 2.

Le BC Orchies est pénalisé de trois points au classement pour irrégularités financières.

Le Sorgues Avignon Pontet Vaucluse est repêché à la suite du refus du club de Toulouse de monter de NM2.

Matches de la saison régulière 
Dernière MAJ : J34

|-

|-

|-

|-
 
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Équipe leader journée par journée

Évolution du classement 

+1 :
La rencontre Lorient/Centre fédéral de la  journée a été avancée au 6 décembre, soit entre les  et  journées. Les deux équipes comptent donc un match en plus au soir de cette dernière journée.
La rencontre Andrézieux/Avignon de la  journée a été avancée au 18 janvier, soit entre les  et  journées. Les deux équipes comptent donc un match en plus au soir de cette dernière journée.

-1 :
La rencontre Gries/Centre fédéral de la  journée a été repoussée au 31 janvier, soit entre les  et  journées. Les deux équipes comptent donc un match en moins au classement jusqu'à cette dernière journée.

Play-offs 
Les quarts de finale sont disputés au meilleur de trois matchs par les équipes classées de 2 à 9 au terme de la saison régulière. La rencontre « aller » et l'éventuelle belle se disputent dans la salle de l'équipe la mieux classé, la rencontre « retour » se déroule chez la formation la moins bien classée.

Le vainqueur des play-offs obtient sa qualification pour la Pro B.

Récompenses individuelles

Meilleur joueur du championnat

Meilleurs joueurs par poste

Autres distinctions

MVPs par journée et par mois de la saison régulière

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe de France 2016-2017
 Saison 2016-2017 de Pro A
 Saison 2016-2017 de Pro B
 Saison 2016-2017 de Nationale masculine 2
 Saison 2016-2017 de LFB (féminin)

Liens externes 
 Site officiel de la FFBB

2016-2017
Basket-ball M3
France M3
Championnat M3